«Bino» puede referirse a:

 Bino, otra forma de nombrar al vino.
 Bino, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Petit-Goâve.